Mollens puede referirse a:

Mollens, comuna suiza del distrito de Morges en el cantón de Vaud.
Mollens, comuna suiza del distrito de Sierre en el cantón del Valais.